Jevgenij Šuklin, född den 23 november 1985 i Glazov, Ryssland, är en litauisk kanotist.

Han tog OS-silver i C1 200 meter i samband med de olympiska kanottävlingarna 2012 i London.

Referenser

Källor

Externa länkar
Sports-reference.com 

Litauiska kanotister
Europamästare i kanotsport
Litauiska olympiska silvermedaljörer
Olympiska silvermedaljörer 2012
Tävlande vid olympiska sommarspelen 2012 från Litauen
Tävlande i kanotsport vid olympiska sommarspelen 2012
Födda 1985
Levande personer
Män